

Абдулмамбетово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Абдулмамбетово — присілок, Бурзянський район, Башкортостан